Вечери́нка
 Вечеринка — собрание группы людей ради совместного общения и развлечения.
 «Вечеринка» — кинокомедия Блейка Эдвардса (США, 1968).
 «» — фильм Пьера Фалардо (Канада, 1990).
 «» — фильм Мануэла де Оливейра (Франция / Португалия, 1996).
 «Вечеринка» — фильм 2017 года режиссёра Салли Поттер
 «Вечеринка» — американский телесериал 2022 года, созданный Кристофером Миллером.
 «Вечеринка» — картина 1875-97 гг. В. Е. Маковского

 См. также
 Party
 Домашняя вечеринка